Повилас Таутвайшас, позже Пол Таутвайсас или Таутвайсис (, , 6 мая 1916, Муравьево — ноябрь 1980, Чикаго) — литовский (позже американский) .

Биография  
В составе сборной Литвы участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 года и шахматной олимпиады 1939 года. В 1944 году во время наступления Советской Армии уехал в Германию. В первые послевоенные годы играл в немецких турнирах. В 1949 году эмигрировал в США. Год прожил в Бостоне, потом переехал в Чикаго. Был многократным чемпионом Чикаго и штата Иллинойс. В американских шахматных кругах был известен под прозвищем Старый Лис ().

Отец — Повилас Таутвайшас-старший — врач, судмедэксперт и патологоанатом. Мать — София Таутвайшене (урожд. Петраускайте).

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Lietuvių enciklopedija. — B., 1964. — T. 30. — P. 464.
 Kostas Burba. A.A. Povilą Tautvaišą prisimenant // Draugas. — 1990. — Lapkr. 9.

Ссылки 

Участники шахматных олимпиад